Dur comme fer, un album du groupe Lofofora (1999) ;
 Dur comme fer, un épisode de la saison 8 de la série télévisée X-Files (2001).